Il existe actuellement trois lycées à Reims:  

 Lycée Georges-Clemenceau, lycée d’enseignement général ;
 Lycée Colbert, dans le quartier d'Orgeval ;
 Lycée Jean-Jaurès, dans le centre-ville, lycée d'enseignement général et technologique. 

Le Collège des Bons-Enfants qui devint le lycée de Reims au début du  siècle. En 1958, trop à l'étroit il déménagea dans de nouveaux bâtiments, l'actuel lycée Georges-Clemenceau et l'immeuble  est actuellement occupé par un collège, le collège Université.